Tianguistengo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santiago Tíanguistenco, kommunhuvudort, Delstaten Mexiko, Tianguistenco, 
 Tianguistengo (kommun), Hidalgo, 
 Tianguistengo, Tepeji del Río de Ocampo, ort, Hidalgo,